Днепров, Алексей Сергеевич (род. 1982) — украинский политик, заместитель министра образования и науки, молодёжи и спорта (2013—2015), заместитель главы Администрации президента Украины (с 2015).
 
 Днепров, Владимир Давидович (настоящая фамилия Резник, 1903—1992) — советский философ-логик и литературовед.
 Днепров, Митрофан Иванович (1881—1966) — русский советский артист оперетты. Засл. артист РСФСР (1947).
 Днепров, Пётр Алексеевич (1919—1974) — Герой Советского Союза.
 Семён Днепров — один из литературных псевдонимов Семёна Кузьмича Цвигуна.
 Днепров, Сергей Иванович (1884—1955) — русский советский актёр. Заслуженный артист РСФСР (1949).
 Днепров, Эдуард Дмитриевич (1936—2015) — российский педагог, министр образования РСФСР (1991—1993).

Примечания